Piero Lardi Ferrari, (născut 1945), este un om de afaceri italian, fiul nelegitim a lui Enzo Ferrari. Deține la ora actuală 10% din acțiunile Ferrari, primite moștenire de la tatăl său. Piero Ferrari este căsătorit cu Romina Gingașu.

Note 

Nașteri în 1945
Oameni de afaceri italieni
Oameni din Formula 1
Oameni în viață